Teatro El Dorado o Teatro Eldorado puede hacer referencia a:
 Teatro Eldorado (Barcelona)
 Teatro El Dorado (Madrid)